Borac Čačak steht für:

 FK Borac Čačak, Fußballverein
 KK Borac Čačak, Basketballverein